Градација ( — постепеност, поступност); 

У реторици начин да се прво излажу па тек онда све јаче аргументују;
често се користи у епским песмама

Класична типографија
У класичној типографији назив за величину слова — јединица мере цицеро — 12 типографских тачака укупне висине 4,5126 милиметара, заокружено на 4,5 милиметара: 
књиге се штампају углавном величине гармонда — 10 тачака, или боргиса — 9 тачака, а 
новинарски текстови петитом — 8 тачака. 
У спортским рубрикама употребљава се и колонел — 7 тачака, а у 
малим огласима и нонпарел — 6 тачака или пола цицера. 
У компјутерској припреми штампе величине имају друге мере.

Реторика
Штампа
Стилске фигуре